Football League Championship 2019/2020 był 16. sezonem drugiej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Anglii. Z Premier League spadły zespoły Cardiff City, Fulham oraz Huddersfield Town. W sezonie było trzech beniaminków Luton Town, Barnsley oraz Charlton Athletic. Udział wzięły 24 drużyny.

Drużyny

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Tabela 

1 Wigan Athletic zostało ukarane odjęciem 12 punktów

Baraże o awans

Półfinały 

 Rewanż

Brentford wygrało w dwumeczu 3-2.

Fulham wygrało w dwumeczu 3-2.

Finał 

Fulham awansowało do Premier League.

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: strona BBC Sport.

Hattricki 

4 Zawodnik zdobył 4 bramki

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
2019 w Anglii
2020 w Anglii
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej